Патон Вилиџ има више значења:
 Патон Вилиџ
 Патон Вилиџ (Калифорнија)